Вузькотіла златка (Agrilus)  — рід жуків родини златок (Buprestidae). За обсягом є найбільшим родом тварин, включаючи близько 3000 видів.. Вони залишають сліди на пошкоджених деревах під корою, які стає видно після відшарування кори.

Опис 
Забарвлення зеленкувато-бронзове. Тіло вузьке та коротке, до 1 см завдовжки (частіше 4-7 мм). Передньогруди з комірцем. Бічний край передньоспинки цілісний, гладкий. Очі великі, майже стикаються з передньоспинкою. Личинки розвиваються під корою або в мертвій деревині листяних порід дерев і чагарників, в коренях або стеблах трав'янистих рослин. Багато видів серйозно шкодять насадженням та сільськогосподарським культурам.

Поширення 
Ще в 1962 році в Україні було виявлено принаймні 32 види вузькотілих златок.

Примітки 

Златки
Роди златок